Водопо́й () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321282002. Население по переписи 2001 г. составляет 305 (146/159 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Водопой примыкает к селу Гонтов Яр, в 2-х км находится г. Валки.
Рядом с селом проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1702 - дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Водопой без окружающих хуторов были 86 дворов и ветряная мельница.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины